Namibia:
 Steinhausen – miasto

Niemcy:
 Steinhausen – dzielnica Bad Schussenried
 Steinhausen an der Rottum – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach

Szwajcaria:
 Steinhausen – gmina

Osoby:
 Heinrich Steinhausen – niemiecki pisarz
 Josef Steinhausen – niemiecki archeolog
 Konrad Steinhausen – niemiecki polityk
 Wilhelm Steinhausen – niemiecki malarz